Manuel II puede referirse a:

 Manuel II de Braganza, rey de Portugal (1908-10).
 Manuel II Paleólogo, emperador romano de Oriente (1390-1425).
 Manuel II Comneno, emperador de Trebisonda (1324–1333). 
 Manuel I de Constantinopla, patriarca ecuménico de Constantinopla (1244-55).